Sabanalarguense – abitanti di Sabanalarga (Antioquia)
Sabanalarguense – abitanti di Sabanalarga (Casanare)